Светлополянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Светлополянское сельское поселение — входит в Кетовский район Курганской области
 Светлополянское сельское поселение — входит в Болотнинский район Новосибирской области